Cortina může znamenat:

 Cortina d'Ampezzo – město v provincii Belluno v severoitalském Benátsku,
 SG Cortina – hokejový klub z Itálie,
 Ford Cortina – nejúspěšnější model britské pobočky automobilky Ford,
 Javier Cortina – bývalý kubánský zápasník–volnostylař.